Dominanz, adj. dominant, steht für:
 Dominanz (Psychologie), eine Verhaltensweise
 Hegemonie, im militärischen Bereich und in der Politik eine große Vorherrschaft
 Marktdominanz, in der Wirtschaft eine überwiegende Marktpräsenz
 ein Kriterium in der Spieltheorie, siehe Lösungskonzept #Dominanz und Dominante Strategie

 Dominanz (Ökologie), das Vorherrschen einer Art, Gattung oder eines Landschaftstypes
 Dominanz (Genetik), die Durchsetzung von Erbfaktoren
 Dominanz (Geographie), der Umkreis des Gebietes, den ein Berggipfel überragt
 Orographische Dominanz, ein anderer Messwert für Berggipfel

Dominant steht für:
 Dennis Dominant, Busmodell des Herstellers Dennis Brothers
 Duple Dominant, Busmodell des Herstellers Duple Coachbuilders

Siehe auch:
 Individuendominanz
 Dominante
 Eskalationsdominanz